Moriyama bezeichnet:

 Moriyama (Shiga), eine Stadt in der Präfektur Shiga
 Moriyama (Nagasaki) (heute: Isahaya), eine Stadt in der Präfektur Nagasaki
 Moriyama-ku (Nagoya), ein Stadtbezirk von Nagoya
 Moriyama (Familienname), ein japanischer Familienname
 Moriyama (Han), ein Lehen
 (10878) Moriyama, ein Asteroid des Hauptgürtels